Сезон 1966 — Девятый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Чемпионат СССР 1966 (Вторая группа класса «А»)

Предварительный турнир (3 подгруппа)

Турнирная таблица

Матчи

Финальный турнир (За 4-6 места)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1965/1966

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1966 на сайте footballfacts.ru

1966
Сезоны футбольных клубов 1966